Cet article présente les résultats de la Coupe de France de rink hockey masculin pour la saison 2009-2010.

Tour préliminaire 

|}

Au cours des seizièmes de finale :
seulement deux équipes ont remporté leur match à domicile,
aucune équipe n'est parvenue à créer la surprise en battant une autre équipe évoluant dans une division qui lui est supérieur,
le match opposant le SC Briard à Mont-Saint-Aignan RS a été le plus prolifique en nombre de buts, 16,
l'équipe du SPRS Ploufragan a été la seule équipe à ne pas encaisser le moindre but,
l'équipe de US Coutras a eu l'attaque la plus efficace avec 14 buts.

Tournoi final

Source

Notes et références 

2010
Rink hockey en 2009
Rink hockey en 2010
Rink hockey M